De Verbandsliga Hamburg 1982/83 was het 38ste voetbalkampioenschap van de Verbandsliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De Verbandsliga vormde de vierde klasse onder de Oberliga Nord. 

SV Lurup werd kampioen en nam net als vicekampioen Hummelsbütteler SV deel aan de eindronde om te promoveren. Enkel Lurup kon de promotie afdwingen.

Eindstand

Externe links
  f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1982/83